Neuilly (Eure)
 Neuilly (Nièvre)
 Neuilly (Yonne)
 Neuilly-en-Donjon
 Neuilly-en-Dun
 Neuilly-en-Sancerre
 Neuilly-en-Thelle
 Neuilly-en-Vexin
 Neuilly-la-Forêt
 Neuilly-le-Bisson
 Neuilly-le-Brignon
 Neuilly-le-Dien
 Neuilly-le-Réal
 Neuilly-lès-Dijon
 Neuilly-le-Vendin
 Neuilly-l'Évêque
 Neuilly-l'Hôpital
 Neuilly-Plaisance
 Neuilly-Saint-Front
 Neuilly-sous-Clermont
 Neuilly-sur-Eure
 Neuilly-sur-Marne
 Neuilly-sur-Seine
 Neuilly-sur-Suize

 Neuilly-Plaisance

Desambiguações de topônimos